Australian Open-mesterskabet i herresingle 2018 er den 106. turnering om Australian Open-mesterskabet i herresingle. Turneringen er en del af Australian Open 2018 og bliver spillet i Melbourne Park i Melbourne, Victoria, Australien i perioden 15. - 28. januar 2018. Kvalifikationen blev spillet samme sted den 10. - 14. januar 2018.

Mesterskabet blev vundet af Roger Federer, som vandt titlen for andet år i træk, og som i finalen besejrede Marin Čilić med 6-2, 6-7(5), 6-3, 3-6, 6-1. Sejren var Federers tredje i de seneste fem grand slam-turneringer og hans sjette triumf i alt ved Australian Open-mesterskabet i herresingle, og han tangerede dermed Roy Emerson og Novak Djokovics rekord for flest herresingletitler i Australian Open. Han forbedrede samtidig sin egen rekord for flest grand slam-titler i herresingle, idet sejren var hans 20. grand slam-titel i karrieren. I en alder af 36 år og 173 dage blev han den næstældste vinder af Australian Open i herresingle (Ken Rosewall var 37, da han vandt Australian Open i 1972). Han blev endvidere den kun tredje mand i den åbne æra, der havde vundet fire (eller flere) grand slam-titler i single efter at have rundet de 30 år - de to første var Rod Laver og Ken Rosewall. Og han blev den anden spiller til at vinde tre grand slam-titler som 35-årig eller ældre - igen var Ken Rosewall den første.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i herresingle androg A$ 21.880.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på ca. 11,5 % i forhold til året før.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 104 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 4. december 2017 (seks uger før hovedturneringens start).
 8 spillere, der har modtaget et wild card.
 16 spillere fra kvalifikationsturneringen.

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på ATP's verdensrangliste pr. 8. januar 2018 (en uge før hovedturneringens start) blev seedet:

Følgende spillere blandt de 32 bedste på ATP's verdensrangliste meldte afbud til mesterskabet.

Wild cards 

Otte spillere modtog et wild card til hovedturneringen. Deres verdensranglisteplacering pr. 8. januar 2018 er angivet.

Kvalifikanter 

16 spillere kvalificerede sig fra kvalifikationsturneringen til hovedturneringen.

Se afsnittet Kvalifikation.

Lucky losers 

Efter kvalifikationen var begyndt, meldte to af de direkte kvalificerede spillere fra hovedturneringen imidlertid afbud, hvilket gav plads til endnu to spillere fra  kvalifikationsturneringen som "lucky losers".

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere modtaget et wildcard (WC). Kvalifikationen blev spillet i perioden 10. - 14. januar 2018 og var inddelt i 16 sektioner med otte spillere i hver, og vinderen af hver sektion kvalificerede sig til hovedturneringen.

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen.
  Salvatore Caruso
  Dennis Novak
  Jaume Munar
  Quentin Halys
  Vasek Pospisil
  Kevin King
  Denis Kudla
  Mackenzie McDonald
  Elias Ymer
  Dustin Brown
  Casper Ruud
  Lorenzo Sonego
  Ruben Bemelmans
  Václav Šafránek
  Yuki Bhambri
  Matthias Bachinger

Følgende spillere opnåede adgang til hovedturneringen som "lucky losers".
  Peter Polansky
  Matteo Berrettini

Resultater

Se også 
 Australian Open-mesterskabet i damesingle 2018
 Australian Open-mesterskabet i herredouble 2018
 Australian Open-mesterskabet i damedouble 2018
 Australian Open-mesterskabet i mixed double 2018

Eksterne henvisninger 
 Australian Open

Noter 

Australian Open 2018
2018
ATP World Tour 2018